Lo Zugghi è un canto tradizionale tipico della città di San Giovanni in Fiore. Il canto di origine secolare, viene suonato per augurare a familiari o amici un buon Natale e un felice anno nuovo. Gli strumenti utilizzati per suonare il brano sono la fisarmonica, il tamburello, la chitarra e lo zugghi.

Canto simile è la Strina, tipica però del cosentino.

Origini del nome 
Il nome del canto deriva dal nome dello strumento che si utilizza per accompagnare la voce.

Testo 

Tradizioni popolari della Calabria
Generi di canto